Der Name Astraea bezeichnet
 Astraea (Mythologie), eine Gestalt der griechischen Mythologie
 (5) Astraea, einen Asteroiden des Asteroiden-Hauptgürtels
 Astraea (Organisation), eine in New York City ansässige Lesbenorganisation
 Astraea-Nunatak, ein Nunatak auf der Alexander-I.-Insel, Antarktis
 Grube Astraea, ein Braunkohlenbergwerk bei Zülpich-Juntersdorf
 Sternkorallen, auch veraltete Bezeichnung für Steinkorallen
 eine Gattung der Turbanschnecken, siehe Astraea (Gattung)
 Zu den drei Schwertern und Asträa zur grünenden Raute, Freimaurerloge